Gašper Potočnik – allenatore di pallacanestro sloveno
 Herman Potočnik – ingegnere sloveno
 Janez Potočnik – politico sloveno